Dawn Porter – regista e produttrice statunitense
Dawn O'Porter (1979) – conduttore televisivo scozzese
Nyree Dawn Porter (1936-2001) – attrice neozelandese naturalizzata britannica